immunohistochemia
 International Harvester